Villalba de Rioja är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Villalba de Rioja ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villalba de Rioja är kuperad norrut, men söderut är den platt. Terrängen runt Villalba de Rioja sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Villalba de Rioja. Runt Villalba de Rioja är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Miranda de Ebro,  km nordväst om Villalba de Rioja. Trakten runt Villalba de Rioja består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien